Projasus är ett släkte av kräftdjur. Projasus ingår i familjen Palinuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Projasus